Copa Sudamericana 2021 var den 20:e säsongen av Copa Sudamericana. Till denna säsongen har gruppspel införts, till skillnad från tidigare säsonger som spelats som direkta utslagsmatcher. Turneringen vanns av Athletico Paranaense som besegrade Red Bull Bragantino i finalen med 1–0.

Första omgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Copa Libertadores 2021

Källor
 Conmebol.com 

2021
2021 i Sydamerika